Дурасовка — название населённых пунктов в России:
 Дурасовка — деревня в Грязинском районе Липецкой области.
 Дурасовка — прежнее название села Сухаревка  Мелеузовском районе Башкортостана.
Дурасовка — до 1960 г. название села Садовое в Наровчатском районе Пензенской области.
Дурасовка — до 1960 г. название села Вязовка в Пензенском районе Пензенской области.
Дурасовка — до 1963 г. название села Озёрное в Аткарском районе Саратовской области.

См. также 

 Барышская Дурасовка